Pinhel pode ser:

 Pinhel - cidade portuguesa do distrito da Guarda.
 Pinhel (freguesia) - freguesia sede da mesma cidade.
 Diocese de Pinhel - uma antiga diocese portuguesa criada em 1770 e extinta em 1882.
 Castelo de Pinhel - fortificação portuguesa.

Ligações externas 
 Município de Pinhel
Desambiguação